Ångström kan syfta på

Längdenhet
 Ångström,  10-10 meter eller 0,1 nanometer, uppkallad efter fysikern och astronomen Anders Ångström (1814–1874).

Efternamn
Det svenska efternamnet Ångström bars  den 31 december 2014 av 391 personer bosatta i Sverige. Den mest kände med namnet är den ovan nämnde Anders Ångström.

Personer med efternamnet Ångström
 Anders Ångström, flera personer
 Anders Ångström (1814–1874), fysiker och astronom
 Anders Ångström (meteorolog) (1888–1981), meteorolog, chef för SMHI
 Anders Ångström (regissör) (1921–1974), regissör
 Astrid Setterwall-Ångström (1895–1982), skriftställare och konstnär
 Brit Ångström (1924–2006), skådespelare
 Carl Ångström (1856–1932), ingenjör
 Carl Arendt Ångström (1821–1896), ingenjör och uppfinnare
 Hilding Ångström (1890–1979), ingenjör och uppfinnare
 Johan Ångström (1813–1879), läkare och botanist
 Karl Ångström (1898–1977), generalmajor
 Knut Ångström (1857–1910), fysiker
 Lars Ångström (född 1955), politiker, miljöpartist
 Margareta Ångström (1899–1969), översättare
 Rune Ångström (1923–2007), politiker, folkpartist
 Tord Ångström (1892–1978), ingenjör
 Yvonne Ångström (född 1940), politiker, folkpartist

Uppkallat efter Anders Ångström
 Ångström, längdenhet
 42487 Ångström, asteroid
 Ångström (månkrater), månkrater

 Ångström Advanced Battery Centre, forskargrupp vid Uppsala universitet
 Ångström Aerospace Corporation, teknikföretag med koppling till Uppsala universitet
 Ångström distribution, Linux-baserat operativsystem
 Ångströmlaboratoriet, anläggning för fysik, kemi, kemi och materialvetenskap vid Uppsla universitet

Övrigt 
 Ångström (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn